Zasad je lahko:

 Zasad, naselje v Bosni in Hercegovini
 Zasad, naselje v Srbiji
 Zasad, drama, ki jo je napisal Stanko Kociper